Desa Bangun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bangun (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 112,57), Jawa Timur, 
 Desa Bangun (administrativ by i Indonesien, lat -8,29, long 111,63), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar